Crémant peut faire référence à : 

 Crémant, un vin effervescent
 crémant d'Alsace ;
 crémant de Bourgogne ;
 Col de Crémant, dans l'Yonne (206 m).
Un type de Chocolat Noir Suisse ;

Voir aussi 
 Crément, un terrain gagné sur un fleuve par dépôt de sédiments.

Notes et références